María Sabina (genezer) - traditioneel genezeres uit Mexico
 María Sabina (Balada) - symfonie van Leonardo Balada, gebaseerd op de verhalen over bovenstaande vrouw